Иоган Шель (Johan Scheel; , Кристиания — , там же) — норвежский шахматный композитор, представитель ортодоксальной чешской школы в задаче, международный арбитр по шахматной композиции (1956). С 1909 опубликовал 750 задач, преимущественно трёхходовки.

Задачи

Книги 
 200 Schakopgaver, Kristiania, 1924.

Литература 
 

Родившиеся в Осло
Умершие в Осло
Шахматные композиторы по алфавиту
Международные арбитры по шахматной композиции